Kafka este un nume de familie. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Alexandre Kafka (1917–2007), economist brazilian născut la Praga
 Bohumil Kafka (1878–1942), sculptor și pedagog ceh
 Franz Kafka (1883–1924), scriitor de limbă germană
 Gustav Kafka (1883–1953), filozof și psiholog
 Helene Kafka (1894–1943), călugăriță boemo-austriacă, soră medicală
 Jakub Kafka (n. 1976), fotbalist ceh
 Martin Kafka (n. 1947), psihiatru american
 Mike Kafka (n. 1987), fotbalist american
 Ottla Kafka (1892–1943), sora lui Franz Kafka
 Vladimir Kafka (1931–1970), traducător ceh

Vezi și
Kavka, un nume similar

Nume de familie cehe